Hvids opstiling i Stonewall-angrebet</div>

Stonewall-angrebet er en skakåbning, som tager udgangspunkt i dronningebondens fremrykning til d4. Opstillingen findes også i en spejlet udgave for sort, hvor den opstår i hollandsk. Åbningen anses – som navnet antyder – for at give en solid stilling, der er svær at overrumple. 

Skakåbninger